Friese kan som auktorsförkortning betyda:

 Heinrich Friese
 C. Friese

Robotskapade auktorsförkortningar